Frans – forma olandese e scandinava del nome proprio di persona Francesco
Frans – comune francese del dipartimento del'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
Frans Jeppsson Wall – cantante svedese
Frédéric Frans – calciatore belga